Серге́й Ю́рьевич Муре́йко (; ) — советский, молдавский и болгарский борец классического (греко-римского стиля), многократный призёр чемпионатов мира и Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Начал тренироваться в Кишинёве, Молдавия. Был и является самым титулованным борцом в Молдавии. Чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов Европы и мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года в Атланте. После Олимпиады 1996 года получил болгарское гражданство и выступал за сборную Болгарии. В 2008 году заявил, что хочет вернуться в сборную Молдавии и выступить на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, однако в итоге на играх в Пекине не выступал.

Примечания

Ссылки 
 Классическая борьба Молдавии

Борцы СССР
Борцы Молдавии
Борцы Болгарии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе